Три́но (, ,  или Rigomagus) — коммуна в Италии, в регионе Пьемонт, в провинции Верчелли.

Население составляет 7806 человек (2008 г.), плотность населения — 111 чел./км². Занимает площадь 70 км². Почтовый индекс — 13039. Телефонный код — 0161.

Покровителем коммуны почитается святой Апостол Варфоломей, празднование 24 августа.

Демография 
Динамика населения:

Города-побратимы 
  Шовиньи, Франция (1961)
  Гайзенхайм, Германия (1974)
  Банфора, Буркина-Фасо (1999)

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.trino.vc.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики